División de Honor B puede referirse a:
 Segunda categoría de la liga ASOBAL de balonmano de España, División de Honor B de Balonmano.
 Segunda categoría de rugby de España, División de Honor B de Rugby.